

Бока-Ратон — місто в окрузі Палм-Біч на південному сході штату Флорида.
 Бока-Ратон — аеропорт в окрузі Палм-Біч на південному сході штату Флорида.
 Бока-Ратон — залізнична станція в окрузі Палм-Біч на південному сході штату Флорида.

Див. також 
 Бока (значення)
 Ратон